Surfacing est le titre en langue anglaise de Faire surface, roman de Margaret Atwood écrit en 1972.
 Surfacing est un film canadien réalisé par Claude Jutra en 1981.
 Surfacing est un album de Sarah McLachlan sorti en 1997.
 Surfacing est un film américain réalisé par Craig Zobel en 2002.
 Surfacing est une chanson du groupe de métal Slipknot.